Muraille, en architecture des fortifications médiévales, un mur de grande hauteur protégeant une cité ou un château fort des attaques ennemies.
 Muraille (bateau), en architecture navale, une partie d'un bateau.

Projets de lutte contre la désertification 

 Grande muraille verte (Chine), un projet chinois de lutte contre la désertification lancé en 1978.
 Grande muraille verte (Afrique), un projet africain de lutte contre la désertification lancé en 2002.

Dans la fiction 
 Les Murailles de Samaris, bande dessinée franco-belge de Benoît Peeters et François Schuiten publiée en 1983

Voir aussi 
 
 
 La Grande Muraille (ou « Grande Muraille de Chine ») : ensemble de fortifications militaires destinées à défendre la frontière nord de la Chine.
 La Grande Muraille Ming correspond à sa dernière phase de construction sous la dynastie Ming (1368-1644)
Grande Muraille est un bouquet de chaînes de télévision chinoises existant en Amérique du Nord, en Asie, et en Europe.
 Le Grand Mur (ou « Grande Muraille ») et le Grand Mur de Sloan, en astronomie, nom de filaments de galaxies.
 La muraille de Chine ou Chinese wall, un autre nom donné en anglais au modèle de sécurité de Brewer et Nash, qui représente la problématique du contrôle d'accès évoluant dynamiquement dans un cadre où peuvent apparaître des conflits d'intérêts, le plus souvent en informatique.
Bras des Murailles (désignée jusqu'en 1984 "Rivière Sainte-Marguerite Nord-Ouest"), un cours d'eau du Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.
les Grandes Murailles, une arête montagneuse dans les Alpes pennines, en Vallée d'Aoste, avec le glacier du même nom.